Buyda är ett släkte av insekter. Buyda ingår i familjen fångsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fångsländor
Buyda